Torero (stierenvechter), een stierenvechter of toreador
Torero!, een single van Azúcar Moreno
Torero, een single van Chayanne
Hommage à un Torero, een beeldhouwwerk van de beeldhouwer André Schaller

Personen met de achternaam Torero
Alfredo Torero, een Peruviaanse antropoloog en linguïst